ACB (Roemenië), een geplande autoweg
Amy Coney Barrett
Asociación de Clubs de Baloncesto
Australian Classification Board
Adviescollege voor Beroepsreglementering